Příjmení Nagašima nosí více významných osobností:

 Akihiro Nagašima (* 1964) – japonský fotbalista
 Hidejuki Nagašima (* 1953) – japonský zápasník
 Keiičiró Nagašima (* 1982) – japonský rychlobruslař